Silver and Gold o Silver & Gold ("argento e oro" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Silver and Gold – canzone natalizia composta da Johnny Marks
 Silver and Gold – album degli A.S.A.P del 1989
 Silver & Gold – album di Neil Young del 2000
 Silver & Gold – album di Vanessa L. Williams del 2004
 Silver & Gold – album dei Backyard Babies del 2021